Dučman ist der Name von

 Eberhard Dučman = Eberhard Deutschmann (1926–2005), Bauingenieur, Professor
 Handrij Dučman = Andreas Deutschmann (1836–1909), sorbischer Schriftsteller
 Pětr Dučman (1839–1907), sorbischer Mediziner